Les astèrides (Asteridae  o asterids) són un clade o grup monofilètic dins el sistema APG de classificació de les plantes angiospermes, les plantes amb flors. Les astèrides són el grup més gros de plantes amb flors amb més de 80.000 espècies, aproximadament un terç del total d'espècies de plantes amb flors.

Taxonomia 
El clade de les ròsides va ser introduït al primer sistema APG (1998), ja amb els subclades de les euastèrides I i euastèrides II, que a la segona versió, APG II serien denominats respectivament campanúlides i lamiides.

Clades 
Segons el vigent sistema APG IV la composició i la filogènia del clade se les ròsides seria aquesta:

Referències

Bibliografia